De lijst van de hoogste gebouwen in Frankfurt am Main bevat informatie over de 25 hoogste gebouwen in Frankfurt.

Lijsten

Bestaande gebouwen

In aanbouw

Goedgekeurd

Voorgesteld

Zie ook 

 Bankenviertel
 Lijst van hoogste gebouwen van Europa

Referenties 
  Structurae
  SkyscraperPage

 
Frankfurt
Hoogste